Schloss Wildenberg ist der Name folgender Schlösser:

* Schloss Wildenberg (Brunskappel) im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen
 Schloss Wildenberg (Niederbayern) im Landkreis Kelheim in Bayern
 Schloss Wildenberg (Zernez) im Kanton Graubünden in der Schweiz